Крестовоздвиженская церковь или Церковь Святого Креста () — армянская апостольская церковь в Москве, снесённая советскими властями в 1930-х годах.

История 
Армяне селились в этих местах ещё в XVI—XVIII вв. В 1781 г. армяне получили разрешение на строительство здесь своей церкви. В середине XVIII в. участок в переулке (бывшее владения Калушкиных на Артамоновом переулке) приобрел Лазарь Назарович Лазарев. В 1781—1782 гг. на средства его сына Ивана Лазаревича во дворе нынешнего дома № 3 по Армянскому переулку (на месте дома 3/5 строение 9) была выстроена большая армянская Крестовоздвиженская церковь, или Сурб Хач, «Святой Крест» (снесена в 1930-х гг.). Рядом были построены дома причта этой церкви (строения 3/5 и 5 по Армянскому переулку). Архитектором, спроектировавшим церковь, был Юрий Фельтен.

В 1820-х годах церковь была перестроена крепостным архитектором И. М. Простаковым. В это же время известный мастер Иван Витали выполнил скульптурные работы в церкви. В 1858 году Крестовоздвиженская церковь снова была перестроена архитектором Дмитрием Андреевичем Корицким. 16 декабря 1902 года на паперти церкви был убит известный московский банкир Исаак Джамгаров.

А в 1930 году советское правительство снесло церковь, а на её месте построили школу.

Примечания

См. также 
 Список армянских храмов России
 Армяне в Москве

Армянские храмы Москвы
Утраченные храмы Москвы
Армянские храмы XVIII века
М
Армянское культурное наследие в России
Здания, спроектированные Юрием Фельтеном
Здания и сооружения Армянского переулка